Álvaro Domecq puede referirse a: 

Álvaro Domecq Díez (1917-2005), ganadero, rejoneador y empresario español; o
Álvaro Domecq Romero (1940-), rejoneador español, hijo del anterior.